Progetto Giove può riferirsi a:
 Progetto Giove (The Lights in the Sky Are Stars, 1953) – romanzo di fantascienza di Fredric Brown
 Progetto Giove (Jupiter Project, 1972) – romanzo di fantascienza di Gregory Benford